Łącznik – budynek lub część budynku będąca połączeniem między różnymi częściami budynku. Najczęściej spotykany w formie krytej kładki dla pieszych. Budowany w celu skrócenia drogi między wybranymi miejscami lub wyeliminowania konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Galeria

Zobacz też 
 most
 kładka

Przypisy 

Elementy budowlane
Części budynku